Robert Turnbull Macpherson (1814–1872) – fotografo scozzese
 Robert Macpherson (1853–1929) – politico canadese
 Robert George Macpherson (1866–1926) – politico e farmacista canadese
 Robert MacPherson (1944) – matematico statunitense
 Robert Macpherson (1971) – ciclista statunitense